puede referirse a:

 El Arashio, destructor Clase Asashio de la Armada Imperial Japonesa.
 El Arashio (SS-565), submarino Clase Asashio de la Fuerza Marítima de Autodefensa de Japón.
 El Arashio (SS-586), submarino Clase Harushio de la Fuerza Marítima de Autodefensa de Japón.